La Solitude des nombres premiers est un roman de l'écrivain italien Paolo Giordano, publié en 2008.
 La Solitude des nombres premiers est un film du réalisateur italien Saverio Costanzo, sorti en 2010, adapté du roman.